Noord Eiland kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Denawang, ö, Kalimantan Selatan, 
 Gili Trawangan (ö), Nusa Tenggara Barat, 
 Pulau Liukanglu (ö i Indonesien, lat -5,57, long 120,42), 

Robotskapade Indonesienförgreningar